Эвасо-Нгиро может означать:

 Эвасо-Нгиро (приток Джуббы) — приток Джуббы.
 Эвасо-Нгиро (река, впадает в озеро Натрон) — река, впадает в озеро Натрон.